Mumu steht für:
 Muʻumuʻu, ein traditionelles hawaiisches Kleid
 Mumu, eine Novelle von Turgenew (1852 verfasst)
 Mumu (Film), einen französischen Film aus dem Jahre 2010
 Mumu (Computerwurm), einen Computerwurm
 eine umgangssprachliche Bezeichnung für Vulva